Lara Logar (ur. 12 marca 2003) – słoweńska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów. Uczestniczka zimowych igrzyska olimpijskich młodzieży (2020). Medalistka mistrzostw Słowenii.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2016 w Bischofsgrün zadebiutowała w Alpen Cupie, zajmując dwukrotnie 33. lokatę. We wrześniu 2016 w Einsiedeln zdobyła pierwsze punkty tego cyklu, dwukrotnie plasując się pod koniec drugiej dziesiątki. W lipcu 2018 w Villach zadebiutowała w FIS Cupie, dwukrotnie zajmując 44. miejsce. W lutym 2019 w tym samym miejscu po raz pierwszy uplasowała się w czołowej „dziesiątce” zawodów tego cyklu, zajmując 7. i 5. pozycję.

W sierpniu 2019, w ramach letniej edycji cyklu, zdobyła pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego – w konkursach rozegranych w Szczyrku była 20. i 30. We wrześniu 2019 w Velenje po raz pierwszy stanęła na podium Alpen Cupu, zajmując 3. lokatę. W styczniu 2020 wzięła udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – indywidualnie była 7., a zarówno w rywalizacji drużyn mieszanych, jak i sztafecie mieszanej ze słoweńską drużyną plasowała się na 5. miejscach. W tym samym miesiącu w Rastbüchl dwukrotnie stanęła na podium zawodów FIS Cupu, zajmując 3. i 2. lokatę. W lutym 2020 w Brotterode pierwszy raz zajęła lokaty w czołowej „dziesiątce” Pucharu Kontynentalnego (była 10. i 9.). W marcu 2020 w Oberwiesenthal wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym była 32., a w rywalizacji drużynowej zdobyła srebrny medal.

Logar jest medalistką mistrzostw Słowenii – w letnim czempionacie zdobywała brązowe medale konkursów drużyn mieszanych zarówno w 2016, jak i 2017.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003